Contini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Contini-Bonacossi (1878–1955), italienischer Kunsthändler und -sammler
 Alfio Contini (1927–2020), italienischer Kameramann
 Gianfranco Contini (1912–1990), italienischer Romanist, Italianist und Literaturwissenschaftler
 Giorgio Contini (* 1974), ehemaliger Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Giovanni Battista Contini (1641–1723), italienischer Architekt
 Matteo Contini (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Silvano Contini (* 1958), italienischer Radrennfahrer